Кратер Теэтет () — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого математика Теэтета Афинского (ок. 417 до н. э. — 369 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Теэтет являются кратер Кассини на севере-северо-западе; кратер Калипп на востоке-северо-востоке и кратер Аристилл на юго-западе. На севере-северо-западе от кратера расположены горы Альпы; на востоке горы Кавказ; на юго-востоке Море Ясности; на юге борозды Теэтета. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 24,6 км, глубина 2830 м.

Кратер имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал несколько сглажен, но сохранил четко очерченную острую кромку. Внутренний склон гладкий, с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 840 м, объем кратера составляет приблизительно 370 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, небольшой центральный холм несколько смещен к северо-востоку от центра чаши. Местность вокруг кратера отмечена светлыми лучами от кратера Аристилл.

Кратер Теэтет включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Кратковременные лунные явления 
В кратере Теэтет наблюдались кратковременные лунные явления (КЛЯ) в виде белого облака (сообщено в 1902 г. французским астрономом Шарбонне). Кроме того о наблюдении кратковременных явлений в районе кратера сообщал американский астроном Уильям Пикеринг.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Теэтет на карте LAC-25.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны